Guthrie Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :
 , du comté de Lawrence dans l' Indiana ;
 , du comté de Hubbard dans le Minnesota ;
 Guthrie Township, du comté de Callaway dans le Missouri.

Homonymie de townships